Seseli trilobum är en flockblommig växtart som först beskrevs av Michael Pakenham Edgeworth, och fick sitt nu gällande namn av Charles Baron Clarke. Seseli trilobum ingår i släktet säfferötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Säfferötter
trilobum